Um die DDR-Eishockey-Meisterschaft 1972/73 spielten erneut die beiden Dynamo-Klubs aus Weißwasser und Berlin in der Oberliga. Meister wurde zum wiederholten Mal die Mannschaft aus Weißwasser, die damit ihren insgesamt 20. Titelgewinn feierte.

Die DDR-Bestenermittlung wurde wieder in Form einer einfachen Turnierrunde ausgetragen, da weniger als sechs Teams gemeldet hatten. Diesmal sicherte sich erstmals die BSG Motor Optima Erfurt den Titel.

Meistermannschaft

Oberliga 

Das fünfte Spiel wurde 35 Sekunden vor Zeitablauf beim Stande von 3:4 abgebrochen. Als Grund wird "wegen undisziplinierten Verhaltens der Zuschauer in Weißwasser" angegeben. Daraufhin verlor Dynamo Weißwasser das Heimrecht für weitere Spiele. Die Spiele 7 und 8 fanden auf neutralem Boden in Halle statt.

DDR-Bestenermittlung 
Das Turnier der Bestenermittlung wurde im März 1973 in Halle ausgetragen.

Sieger 
BSG Motor Optima Erfurt

Endrunde

Neuanmeldungen für Bestenermittlung 1973/74 
Es waren die Sieger der jeweiligen Bezirksmeisterschaften teilnahmeberechtigt. Folgende Bezirksligisten hatten für die nächste Saison gemeldet:

 SG Dynamo Klingenthal (Bez. Karl-Marx-Stadt)
 BSG Chemie Leuna (Bez. Halle)
 BSG Monsator Berlin2 (Berlin)

Namensänderungen 
1Die BSG Chemie 70 Rostock startete in der Vorsaison unter dem Namen VSG Rostock.
2Die BSG Monsator Berlin basierte vorrangig auf dem Kader des aufgelösten Oberligisten TSC Berlin sowie ehemaligen Kaderspielern des SC Dynamo.

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books On Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

Weblinks und Einzelnachweise 

 Saison 1972/73 bei eisbaeren.de

1972
Eishockeysaison 1972/73